Saffron steht für:

 Saffron Walden, Market Town im District Uttlesford in der Grafschaft Essex, England
 Saffron Walden Museum, historisches Museum in Saffron Walden

Siehe auch:
 Saffran
 Safron